Joshi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mamta Joshi
 Santosh Joshi
 Yogesh Joshi